Janowica peut désigner :

Topoynmie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 Janowica, un village dans le powiat de Chełm
 Janowica, un village dans le powiat de Łęczna